Werner Liebrecht ist der Name folgender Personen:

* Werner Liebrecht (Fußballspieler) (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Werner Liebrecht (Politiker) (1936–2011), deutscher Politiker (SPD)